El término PRM son siglas que pueden referirse, en esta enciclopedia:
 
 a PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, antecesor del Partido Revolucionario Institucional;
 a PRM, el Partido Revolucionario Moderno;
 a PRM, siglas de "problemas relacionados con medicamentos".